Roman Jasiński (1854–1898) – polski lekarz, chirurg
 Roman Jasiński (1900–1987) – polski pianista-wirtuoz, krytyk muzyczny, długoletni dyrektor muzyczny Polskiego Radia
 Roman Jasiński (1906–1980) – polski leśnik i pisarz
 Roman Jasiński (1907–1991) – polski tancerz i baletmistrz